Guido Scanferla – calciatore italiano
 Leonardo Scanferla – pallavolista italiano
 Stefano Scanferla – rugbista a 15 italiano